

Lokalizacje

Niemcy 
 Neunburg vorm Wald – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf
 Neunburg vorm Wald – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf

Zobacz też 
 Neuburg
 Neuenburg
 Neuenbürg